Zietlitz heißen drei dörfliche Siedlungen in Mecklenburg:

 ein Landgut in Dobbin-Linstow, Landkreis Rostock, siehe Schloss Dobbin #Hof Zietlitz
 Zietlitz (Sukow), Ortsteil der Gemeinde Sukow, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Zietlitz, Wohnplatz in Schillersdorf (Mirow), Ortsteil von Mirow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte